

Маркова — село, гміна Маркова, Ланьцутський повіт, Підкарпатське воєводство

Маркова — присілок, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Маркова — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область
 Маркова — присілок, Талицький міський округ, Свердловська область
 Маркова — присілок, Упоровський район, Тюменська область

Маркова — село, Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Маркова́ — село, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район

Персоналії 

 Маркова Анастасія Сергіївна (нар. 1983) — українська естрадна і джазова співачка.
 Маркова Валентина Леонідівна — український редактор, сценарист.
 Маркова Людмила Павлівна (1940—2010) — керамістка.
 Мілена Маркова — болгарська спортсменка, академічна веслувальниця.
 Маркова Олена Олексіївна (1930—2000) — українська вчена-патофізіолог.
 Маркова Світлана Василівна (нар. 1969) — український історик, краєзнавець.
 Маркова Римма Василівна (1925—2015) — російська актриса.
 Маркова Рімма Меєрівна — російська та шведська поетеса та прозаїк.

Див. також 
 Маркова Волиця
 Маркове
 Марков

Жіночі форми прізвищ